Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Чемпіонат Туру WTA 1998 проходили в рамках Туру WTA 1998.

Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі її перемогла Штеффі Граф.

Мартіна Хінгіс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 7–5, 6–4, 4–6, 6–2 .

Сіяні гравчині 

  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)

 Моніка Селеш (чвертьфінал) 
 Марі П'єрс (чвертьфінал) 
 Кончіта Мартінес (1-ше коло) 
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

Основна сітка 

 Фінал триває до п'яти сетів

Посилання 
 

одиночний
Тур WTA 1998